Exílio - aquele que vive em exílio
Exilados (peça teatral), peça de James Joyce

Desambiguação